Into That Good Night (ER), een aflevering van ER 
Into That Good Night (Roseanne), een aflevering van Roseanne